Phyllis steht für:

 Phyllis, eine Gestalt der griechischen Mythologie
 Phyllis (Thrakien), eine antike Landschaft in Thrakien
 Phyllis (Vorname), weiblicher Vorname
 Phyllis (Pflanzen), eine Pflanzengattung aus der Familie der Rötegewächse (Rubiaceae)
 Phyllis (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1975–1977)
 (556) Phyllis, Asteroid des Hauptgürtels
 Phyllis Bay, Bucht von Montagu Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln

Siehe auch:
 Aristoteles und Phyllis
 Phyllida